Sergej Karjakin (, ) je jméno a příjmení více osob:

 Sergej Karjakin (šachista)  (* 1990), ruský šachista, předtím ukrajinský 
 Sergej Karjakin (moderní pětibojař) (* 1988), ruský moderní pětibojař
 Sergej Karjakin (automobilový závodník) (* 1991), ruský automobilový závodník